Krasny Pachar () ist der Name russischer Orte:

unter anderen:
 Krasny Pachar, Weiler in der Republik Adygeja
 Krasny Pachar (Kursk), Weiler im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Krasny Pachar (Lgow), Weiler im Rajon Lgow, Oblast Kursk
 Krasny Pachar (Kalinowka), Siedlung im Rajon Chomutowka, Oblast Kursk (selsovjet Kalinowski)
 Krasny Pachar (Salnoje), Siedlung im Rajon Chomutowka, Oblast Kursk (selsovjet Salnowski)
 Krasny Pachar (Rylsk), Weiler im Rajon Rylsk, Oblast Kursk
 Krasny Pachar (Moskau), Dorf im Oblast Moskau